O Torneio de xadrez de Manila de 1990 foi um torneios interzonais realizado com o objetivo de selecionar onze jogadores para participar do Torneio de Candidatos de 1993, que foi o Torneio de Candidatos do ciclo 1990-1993 para escolha do desafiante ao título no Campeonato Mundial de Xadrez de 1993. A competição foi realizada na cidade de Manila nas Filipinas nos meses de junho e julho e teve como vencedor Boris Gelfand.

Tabela de resultados 

Os nomes em fundo verde claro indicam os jogadores que participaram do torneio de Candidatos do ano seguinte:

{| class="wikitable"
|+ 1990 Interzonal Tournament
|-
!  !! !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Total
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| GM Boris Gelfand || 2680 || =26 || +42 || +3 || =14 || +29 || =5 || =2 || =11 || +8 || =12 || =6 || =9 || +16 || 9
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| GM Vassily Ivanchuk || 2680 || −54 || +41 || +43 || +21 || +8 || +48 || =1 || =6 || =12 || =10 || =5 || +17 || =3 || 9
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| GM Viswanathan Anand || 2610 || =32 || +44 || −1 || +49 || −13 || =54 || +47 || =18 || =14 || +29 || +37 || +12 || =2 || 8½
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left| GM Nigel Short || 2610 || +20 || −21 || −13 || =46 || +33 || +24 || +7 || −8 || +30 || +18 || =11 || =6 || +12 || 8½
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || align=left| GM Gyula Sax || 2600 || =22 || +64 || +51 || +8 || =48 || =1 || =12 || =9 || =13 || =11 || =2 || =10 || =7 || 8
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || align=left| GM Viktor Korchnoi || 2630 || =31 || +33 || =7 || =15 || +28 || =30 || +29 || =2 || =11 || =13 || =1 || =4 || =10 || 8
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 || align=left| GM Robert Hübner || 2585 || =38 || +62 || =6 || =16 || =17 || =18 || −4 || +19 || +48 || +21 || =10 || =11 || =5 || 8
|- style="background:#ccffcc;"
| 8 || align=left| GM Predrag Nikolić || 2600 || +13 || +58 || +12 || −5 || −2 || =19 || +40 || +4 || −1 || =17 || =21 || =14 || +25 || 8
|- style="background:#ccffcc;"
| 9 || align=left| GM Leonid Yudasin || 2615 || =45 || +49 || −29 || +55 || +25 || =14 || +48 || =5 || −21 || +16 || =12 || =1 || =11 || 8
|- style="background:#ccffcc;"
| 10 || align=left| GM Sergey Dolmatov || 2615 || =24 || =23 || +27 || =11 || +39 || =29 || +30 || −12 || +15 || =2 || =7 || =5 || =6 || 8
|- style="background:#ccffcc;"
| 11 || align=left| GM Alexey Dreev || 2615 || =44 || =32 || +22 || =10 || =21 || +13 || +14 || =1 || =6 || =5 || =4 || =7 || =9 || 8
|-
| 12 || align=left| GM Mikhail Gurevich || 2640 || +43 || +36 || −8 || +37 || =14 || +34 || =5 || +10 || =2 || =1 || =9 || −3 || −4 || 7½
|-
| 13 || align=left| GM Branko Damljanovic || 2515 || −8 || +53 || +4 || =51 || +3 || −11 || +34 || +16 || =5 || =6 || −17 || =19 || =15 || 7½
|-
| 14 || align=left| GM Kiril Georgiev || 2580 || +57 || =16 || +17 || =1 || =12 || =9 || −11 || =31 || =3 || =15 || +28 || =8 || =20 || 7½
|-
| 15 || align=left| GM Ljubomir Ljubojević || 2600 || +40 || =29 || =16 || =6 || =18 || =17 || =21 || +22 || −10 || =14 || +36 || =25 || =13 || 7½
|-
| 16 || align=left| GM Jaan Ehlvest || 2655 || +56 || =14 || =15 || =7 || =30 || =23 || +19 || −13 || +31 || −9 || +22 || +21 || −1 || 7½
|-
| 17 || align=left| GM Alexander Khalifman || 2615 || =33 || +31 || −14 || +24 || =7 || =15 || +23 || =21 || =29 || =8 || +13 || −2 || =19 || 7½
|-
| 18 || align=left| GM Yasser Seirawan || 2635 || =42 || =26 || =30 || +56 || =15 || =7 || =31 || =3 || +40 || −4 || =27 || =24 || +22 || 7½
|-
| 19 || align=left| GM Alexei Shirov || 2580 || =55 || =35 || =23 || =33 || +42 || =8 || −16 || −7 || +32 || +50 || +29 || =13 || =17 || 7½
|-
| 20 || align=left| GM Jóhann Hjartarson || 2520 || −4 || +61 || −37 || −40 || +38 || −36 || +45 || =47 || +54 || =39 || +42 || +34 || =14 || 7½
|-
| 21 || align=left| GM Nick de Firmian || 2560 || +61 || +4 || =48 || −2 || =11 || +37 || =15 || =17 || +9 || −7 || =8 || −16 || =28 || 7
|-
| 22 || align=left| GM Gad Rechlis || 2505 || =5 || =28 || −11 || +27 || =47 || =25 || +46 || −15 || +41 || +48 || −16 || +37 || −18 || 7
|-
| 23 || align=left| IM Vasil Spasov || 2495 || =34 || =10 || =19 || +36 || =51 || =16 || −17 || =44 || −39 || +43 || =35 || =26 || +49 || 7
|-
| 24 || align=left| IM Igor Štohl || 2525 || =10 || −34 || +45 || −17 || +58 || −4 || +43 || +39 || =50 || −37 || +44 || =18 || =27 || 7
|-
| 25 || align=left| GM Michael Adams || 2590 || +46 || =63 || +50 || −29 || −9 || =22 || =39 || =49 || +44 || =27 || +30 || =15 || −8 || 7
|-
| 26 || align=left| GM Roman Dzindzichashvili || 2560 || =1 || =18 || +38 || −30 || =31 || =46 || =63 || =34 || =36 || =42 || =39 || =23 || +41 || 7
|-
| 27 || align=left| GM Ľubomír Ftáčnik || 2550 || −51 || +59 || −10 || −22 || +64 || =32 || +57 || =37 || +34 || =25 || =18 || =36 || =24 || 7
|-
| 28 || align=left| GM Boris Gulko || 2600 || =64 || =22 || =32 || +58 || −6 || =47 || =41 || =36 || =33 || +31 || −14 || +45 || =21 || 7
|-
| 29 || align=left| GM Joël Lautier || 2570 || +60 || =15 || +9 || +25 || −1 || =10 || −6 || +50 || =17 || −3 || −19 || =39 || =35 || 6½
|-
| 30 || align=left| GM Smbat Lputian || 2575 || +59 || =51 || =18 || +26 || =16 || =6 || −10 || =48 || −4 || +33 || −25 || =41 || =36 || 6½
|-
| 31 || align=left| GM Miguel Illescas || 2535 || =6 || −17 || =64 || +38 || =26 || +51 || =18 || =14 || −16 || −28 || =32 || +44 || =37 || 6½
|-
| 32 || align=left| GM Božidar Ivanović || 2520 || =3 || =11 || =28 || −50 || =36 || =27 || =53 || =54 || −19 || +55 || =31 || =48 || +56 || 6½
|-
| 33 || align=left| GM Eugenio Torre || 2530 || =17 || −6 || +62 || =19 || −4 || =49 || =42 || +46 || =28 || −30 || −45 || +51 || +48 || 6½
|-
| 34 || align=left| GM Simen Agdestein || 2600 || =23 || +24 || +63 || −48 || +50 || −12 || −13 || =26 || −27 || +52 || +40 || −20 || =39 || 6½
|-
| 35 || align=left| IM Mihail Marin || 2485 || =37 || =19 || =36 || −39 || =49 || =42 || −56 || +55 || +47 || =40 || =23 || =50 || =29 || 6½
|-
| 36 || align=left| GM Mikhail Tal || 2580 || +52 || −12 || =35 || −23 || =32 || +20 || =37 || =28 || =26 || +56 || −15 || =27 || =30 || 6½
|-
| 37 || align=left| GM Tony Miles || 2595 || =35 || =55 || +20 || −12 || +43 || −21 || =36 || =27 || +49 || +24 || −3 || −22 || =31 || 6½
|-
| 38 || align=left| GM Jaime Sunye Neto || 2465 || =7 || =39 || −26 || −31 || −20 || =60 || =59 || +58 || =53 || +47 || =48 || =42 || +50 || 6½
|-
| 39 || align=left| GM Andrei Sokolov || 2570 || =62 || =38 || =54 || +35 || −10 || =41 || =25 || −24 || +23 || =20 || =26 || =29 || =34 || 6½
|-
| 40 || align=left| GM Petar Popović || 2520 || −15 || =60 || =42 || +20 || +63 || =50 || −8 || +56 || −18 || =35 || −34 || =49 || =45 || 6
|-
| 41 || align=left| IM Goran Cabrilo || 2485 || −48 || −2 || =59 || +60 || +56 || =39 || =28 || =42 || −22 || +49 || =50 || =30 || −26 || 6
|-
| 42 || align=left| GM Kevin Spraggett || 2540 || =18 || −1 || =40 || +64 || −19 || =35 || =33 || =41 || +51 || =26 || −20 || =38 || =46 || 6
|-
| 43 || align=left| GM Alonso Zapata || 2545 || −12 || +52 || −2 || +53 || −37 || =57 || −24 || −51 || +61 || −23 || +58 || =54 || +55 || 6
|-
| 44 || align=left| GM Ye Rongguang || 2525 || =11 || −3 || −49 || +62 || −55 || +58 || +51 || =23 || −25 || +57 || −24 || −31 || +54 || 6
|-
| 45 || align=left| GM Eric Lobron || 2535 || =9 || −50 || −24 || =59 || +52 || −56 || −20 || =57 || +60 || +54 || +33 || −28 || =40 || 6
|-
| 46 || align=left| GM Stuart Rachels || 2475 || −25 || +47 || =58 || =4 || =54 || =26 || −22 || −33 || −57 || +62 || =56 || +52 || =42 || 6
|-
| 47 || align=left| GM Margeir Petursson || 2550 || −63 || −46 || +57 || +52 || =22 || =28 || −3 || =20 || −35 || −38 || +60 || =56 || +59 || 6
|-
| 48 || align=left| GM Lajos Portisch || 2590 || +41 || +54 || =21 || +34 || =5 || −2 || −9 || =30 || −7 || −22 || =38 || =32 || −33 || 5½
|-
| 49 || align=left| GM Ian Rogers || 2535 || =50 || −9 || +44 || −3 || =35 || =33 || +55 || =25 || −37 || −41 || +53 || =40 || −23 || 5½
|-
| 50 || align=left| GM Rafael Vaganian || 2630 || =49 || +45 || −25 || +32 || −34 || =40 || +54 || −29 || =24 || −19 || =41 || =35 || −38 || 5½
|-
| 51 || align=left| Gata Kamsky || 2650 || +27 || =30 || −5 || =13 || =23 || −31 || −44 || +43 || −42 || =53 || =52 || −33 || +60 || 5½
|-
| 52 || align=left| IM Lin Ta || 2435 || −36 || −43 || +61 || −47 || −45 || +64 || +62 || =53 || =56 || −34 || =51 || −46 || +58 || 5½
|-
| 53 || align=left| GM Vasily Smyslov || 2570 || −58 || −13 || +60 || −43 || −57 || +59 || =32 || =58 || =38 || =51 || −49 || =62 || +61 || 5½
|-
| 54 || align=left| GM Murray Chandler || 2560 || +2 || −48 || =39 || =63 || =46 || =3 || −50 || =32 || −20 || −45 || +61 || =43 || −44 || 5
|-
| 55 || align=left| IM Rico Mascariñas || 2465 || =19 || =37 || =56 || −9 || +44 || −63 || −49 || −35 || +59 || −32 || +62 || =61 || −43 || 5
|-
| 56 || align=left| IM Walter Arencibia || 2555 || −16 || +57 || =55 || −18 || −41 || +45 || +35 || −40 || =52 || −36 || =46 || =47 || −32 || 5
|-
| 57 || align=left| IM Herman Claudius van Riemsdijk || 2440 || −14 || −56 || −47 || +61 || +53 || =43 || −27 || =45 || +46 || −44 || =59 || −60 || =62 || 5
|-
| 58 || align=left| IM Farou El Taher || 2375 || +53 || −8 || =46 || −28 || −24 || −44 || =60 || −38 || =62 || =61 || −43 || +59 || −52 || 4
|-
| 59 || align=left| IM Carlos Armando Juárez Flores || 2425 || −30 || −27 || =41 || =45 || =62 || −53 || =38 || =61 || −55 || +60 || =57 || −58 || −47 || 4
|-
| 60 || align=left| IM Leon David Piasetski || 2410 || −29 || =40 || −53 || −41 || =61 || =38 || =58 || =62 || −45 || −59 || −47 || +57 || −51 || 3½
|-
| 61 || align=left| IM Slaheddine Hmadi || 2335 || −21 || −20 || −52 || −57 || =60 || =62 || +64 || =59 || −43 || =58 || −54 || =55 || −53 || 3½
|-
| 62 || align=left| IM Assem Afifi || 2400 || =39 || −7 || −33 || −44 || =59 || =61 || −52 || =60 || =58 || −46 || −55 || =53 || =57 || 3½
|-
| 63 || align=left| GM Valery Salov || 2655 || +47 || =25 || −34 || =54 || −40 || +55 || =26 || - || - || - || - || - || - || 3½
|-
| 64 || align=left| IM Praveen Thipsay || 2490 || =28 || −5 || =31 || −42 || −27 || −52 || −61 || - || - || - || - || - || - || 1
|}

Torneios Interzonais de xadrez
1990 no xadrez
Desporto nas Filipinas em 1990